Пиявице — топоним.

 Пиявице — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Пиявице — село в общине Требине Республики Сербской.
  — село в Словении.